40-я гвардейская Енакиевско-Дунайская Краснознамённая ордена Суворова стрелковая дивизия — воинское соединение пехоты РККА Вооружённых Сил СССР. Принимала участие в Великой Отечественной войне. Период боевых действий: с 12 августа 1942 года по 9 мая 1945 года.

История 
Сформирована согласно директиве заместителя НКО СССР № opг/2/786742 от 2 августа 1942 года из 6-го воздушно-десантного корпуса в период с 1 по 6 августа 1942 года как 40-я гвардейская стрелковая дивизия в городе Ногинск в составе: 111-го, 116-го, 119-го гвардейских стрелковых полков, 90-го гвардейского артиллерийского полка, 41-го отд. гв. иптд, 163-го отд. гв. батальона связи, вошли 42-й отд гв. сапёрный батальон 42-я отд гв. разведрота, 43 гв. медсанбат, учбат и другие части и подразделения. Личный состав удостаивается воинских званий «Гвардеец».

 Директивой Ставки ВГК № 994144 от 5 августа 1942 года дивизия была включена в состав 1-й гвардейской армии. Директивой Ставки ВГК № 1036004 от 5 августа 1942 года дивизия получила приказ на отправку со станции Ногинск (90-й гвардейский артполк со станции Ильино) и следовании через Поворино, в состав Юго-Восточного фронта. 6 августа дивизия начала погрузку в эшелоны, и была переброшена в район севернее Сталинграда, где вошла в состав 1-й гвардейской армии Сталинградского фронта.
 12 августа 1942 года. Производилась разгрузка дивизии и выход в район сосредоточения. 119-й гвардейский стрелковый полк разгрузился на станции Липки. Во время выгрузки полк подвергся налётам авиации противника. Полк понёс потери: убито- 2, ранено 12 человек. Разбита 1 автомашина.

 Впервые вступила в бой с немецкими войсками 15 августа 1942 года на рубеже Ново-Григорьевская, Сиротинская (на правом берегу р. Дон). Показав упорство и активность в обороне, части дивизии во взаимодействии с другими соединениями армии отразили наступление 4 дивизий противника и удержали занимаемый рубеж. 18 августа дивизия вместе с 1-й гвардейской армией вошла в состав Сталинградского фронта.

 В боях на подступах к Сталинграду личный состав дивизии проявил массовый героизм и бесстрашие. Бессмертный подвиг героев-панфиловцев повторили в ночь на 18 августа 16 воинов 111-го гв. стрелкового полка под командованием мл. лейтенанта В. Д. Кочеткова. Во время отражения 7-й атаки танков и пехоты противника мужественные воины, обвязавшись гранатами, бросились под гусеницы вражеских машин. Все 16 героев пали смертью храбрых, с честью выполнив поставленную им задачу. В. Д. Кочетков навечно зачислен в списки части.
В числе наиболее отличившихся был стрелковый батальон 119-го гв. стрелкового полка под командованием капитана А. А. Кузнецова. Обороняя район у хутора Дубовой (5 км сев.-западнее Сиротинской), батальон 21 авг. 1942 мужественно отражал наступление до 2 пехотных полков с 40 танками. В течение дня воины батальона отбили 17 вражеских атак, уничтожив при этом 11 танков и несколько сотен немцев. Почти все воины батальона погибли смертью храбрых вместе со своим командиром. За проявленное мужество и умелое командование батальоном А. А. Кузнецову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он навечно зачислен в списки полка. Высоких наград был удостоен также весь личный состав батальона.
 Свыше З месяцев воины дивизии последовательно в составе 1-й гвардейской и 21-й общевойсковых, 4-й танковой армий Сталинградского фронта и 65-й армии Донского фронта участвовали в героической обороне Сталинграда. Во время контрнаступления советских войск дивизия в составе 5-й танковой армии Юго-Западного фронта вела наступательные бои на внешнем фронте окружения вражеской группировки и вышла на р. Северский Донец.
 В январе-феврале 1943 в составе 5-й ударной армии Южного фронта участвовала в освобождении Донбасса. За успешное выполнение заданий командования и проявленные личным составом доблесть и мужество дивизия 19.06.1943 г. награждена орденом Красного Знамени.
В августе 1943 её части во взаимодействии с другими соединениями 5-й ударной армии прорвали сильно укреплённую оборону противника на р. Миус и 8 сентября освободили г. Енакиево, за что дивизии было присвоено почётное наименование Енакиевской (8 сентября 1943 года).
 В 1944 дивизия в составе войск 46 А 3-го Украинского фронта успешно громила немецких захватчиков в Никопольско-Криворожской, Одесской и Ясско-Кишинёвской наступательных операциях. После разгрома вражёских войск на территории Румынии участвовала в освобождении Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии.
 13 ноября 1944 года в бою за венгерский город Шольт, на восточном берегу р. Дунай, бессмертный подвиг А. Матросова повторил комсорг 2-й стрелковой роты 119-го гв. стрелкового полка мл. сержант Б. И. Цуюков. Ценой своей жизни бесстрашный воин обеспечил успешное выполнение подразделением боевой задачи в наступлении.
 В ночь на 1 декабря 1944 дивизия в составе 4 гв. А 3-го Украинского фронта успешно форсировала р. Дунай в районе венгерского г. Пакш и прорвала оборону немцев на правом берегу реки, за что получила почётное наименование «Дунайской» (6 янв. 1945). В конце декабря 1944-февраля 1945 в составе войск 4-й гвардейской, затем 46-й армии 3-го Украинского фронта участвовала в боях по окружению и уничтожению Будапештской группировки немецких войск. В Венской наступательной операции личный состав дивизии вместе с другими соединениями армии показал высокую выучку, организованность и мастерство в ведении боевых действий в условиях горно-лесистой местности. За образцовое выполнение заданий командования при овладении Веной дивизия была награждена 17.05.1945 г. награждена орденом Суворова II степени.
День Победы воины дивизии праздновали сев.-западнее Вены в районе австрийского города Тульн.

Состав 
 111-й гвардейский стрелковый полк
 116-й гвардейский стрелковый полк
 119-й гвардейский стрелковый полк
 90-й гвардейский артиллерийский полк
 41-й отдельный гвардейский противотанковый дивизион
 38-я отдельная гвардейская зенитная батарея (до 30.04.1943 года)
 36-я отдельная гвардейская разведывательная рота
 42-я отдельный гвардейский сапёрный батальон
 163-й отдельный гвардейский батальон связи (56-я отдельная гвардейская рота связи)
 513-й (43-й) отдельный медико-санитарный батальон
 39-я отдельная гвардейская рота химической защиты
 599-я (41-я) автотранспортная рота
 630-я (45-я) полевая хлебопекарня
 632-й (44-й) дивизионный ветеринарный лазарет
 2157-я полевая почтовая станция
 488-я полевая касса Государственного банка СССР

Командиры дивизии 
 генерал-майор Пастревич, Александр Иванович (1.08.1942 — 1.06.1943),
 генерал-майор Швыгин, Илья Иванович (4.06.1943 — 29.07.1943),
  полковник Казак, Дмитрий Васильевич (30.07.1943 — 14.09.1943, смертельно ранен),
 полковник Сергеев, Константин Алексеевич (25.09.1943 — 26.10.1943),
 полковник Кухарев, Гавриил Ефимович (4.11.1943 — 29.11.1943),
 полковник Сергеев, Константин Алексеевич (30.11.1943 — 4.12.1943),
 генерал-майор Панченко, Григорий Филиппович (5.12.1943 — 22.09.1944),
 полковник Брансбург, Лев Шнеерович (23.09.1944 — июнь 1945).

Подчинение

После войны 
Переформирована в октябре 1945 года в 17-ю гвардейскую механизированную Енакиевско-Дунайскую Краснознамённую ордена Суворова дивизию.

Награды 
 6 августа 1942 года —  почётное звание «Гвардейская» — присвоено приказом Народного комиссара обороны СССР в августе 1942 года при формировании;
 19 июня 1943 года —  Орден Красного Знамени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество;
 8 сентября 1943 года — почётное наименование «Енакиевская» — присвоено приказом Верховного Главнокомандующего от 8 сентября 1943 года за отличие в боях по освобождению города Енакиево;
 6 января 1945 года — почётное наименование «Дунайская» — присвоено приказом Верховного Главнокомандующего № 01 от 6 января 1945 года за успешное форсирование реки Дунай в районе города Пакш и прорыв немецкой обороны на её правом берегу;
 17 мая 1945 года —  Орден Суворова  II степени. — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городом Вена и проявленные при этом доблесть и мужество.

Награды частей дивизии:
 111-й гвардейский стрелковый Венский Краснознамённый полк
 116-й гвардейский стрелковый Дунайский орденов Суворова и Кутузова полк
 119-й гвардейский стрелковый ордена Кутузова полк
 90-й гвардейский артиллерийский Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого полк

Отличившиеся воины 

 За годы войны около 12 тысяч воинов дивизии были награждены орденами и медалями, а 13 из них удостоены звания Героя Советского Союза. Получила 13 благодарностей высшего командования.
  Абзалов, Рем Абзалович, гвардии старший лейтенант, командир стрелковой роты 116-го гвардейского стрелкового полка.
  Аллахвердиев, Мусеиб Абдулла оглы, гвардии капитан, командир батальона 119-го гвардейского стрелкового полка.
  Бабичев, Пётр Алексеевич, гвардии лейтенант, командир взвода пешей разведки 116-го гвардейского стрелкового полка.
  Захаров Николай Николаевич, гвардии младший лейтенант, начальник разведки артиллерийского дивизиона 90-го гвардейского артиллерийского полка.
  Кузнецов, Александр Александрович, гвардии капитан, командир батальона 119-го гвардейского стрелкового полка.

«Кочетковцы» 

представленные к званию Герой Советского Союза (посмертно) (1-й батальон 111-й гв. сп):
 мл. лейтенант Василий Дмитриевич Кочетков
 гв. красноармеец Бурдин Николай Иванович(1911—1942) стрелок
 гв. сержант Бурдов Павел Иванович(1909—1942) ком отделения
 гв. ефрейтор Гушин Иван Иудович (1922—1942) стрелок
 гв. красноармеец Двоеглазов Алексей Степанович (1914—1942) стрелок
 Докучаев Николай Васильевич (1922—1942)
 Касьянов Иван Никанорович (1917—1942)
 гв. красноармеец Меркурьев Владимир Александрович(1922—1942) стрелок
 гв. красноармеец Пуховкин Акиндин Ивановтч (1922—1942) подрывник
 гв. красноармеец Степаненко Михаил Павлович (1922—1942) стрелок[URL=http://saveimg.ru/show-image.php?id=4f609b25524f6c8512dd6290e49730d0] [IMG]http://saveimg.ru/thumbnails/04-05-15/f9043988f9bd90025eea61297e8a607e.jpg[/IMG][/URL]
 гв. красноармеец Унжаков Геннадий Афанасьевич стрелок
 гв. красноармеец Федосимов Николай Михайлович стрелок
 гв. красноармеец Федотовский Николай Михайлович стрелок
 гв. красноармеец Чирков Василий Архипович (1922—1942)
 гв. с-т Шуктомов Михаил Андреевич ком. отделения (1922—1942)
 гв. красноармеец Штефан Григорий Филиппович стрелок

Память 
 В Новосибирске создан музей боевой славы.
 Ростовская область, г. Шахты. В музее Южно-Российском государственном университете экономики и сервиса есть специальная экспозиция, посвящённая воинам 40-й гв. сд, освобождавшим город Шахты от немецко-фашистских захватчиков 12 февраля 1943 года.

См. также 
 6-й воздушно-десантный корпус
 17-я гвардейская механизированная дивизия

Примечания

Литература 
 
 «Советские воздушно-десантные». ВИ, 1985, с.154—155, 274—275.
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975). Том 4. Командный состав Сухопутных войск (армейское и дивизионное звенья). Часть первая. — Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2019. — 428 с. — ISBN 978-601-7887-31-5. — С.114—116.
 Крепче брони. — Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательство, 1980. — 255 с. — (Подвиг Сталинграда бессмертен).
 ЦАМО, ф. 394-й СД, on. 1, д. 1. (Журнал боевых действий).
 Эммануил Шляпоберский «ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ, СТИХИ, РАССКАЗЫ» — Санкт-Петербург, 2009 (Воспоминания Эммануила Шляпоберского, служившего в 40-й гв. стр. див.)
 Енакиевско-Дунайская стрелковая дивизия//Великая Отечественная война 1941—1945: энциклопедия /главный редактор генерал армии, профессор М. М. Козлов. — М.:Советская энциклопедия, 1985.- С.259—260.
 Толстобров П. П. Мы — гвардейцы// Битва за Сталинград.4-е издание. — Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательство, 1973 — С.478 — 487.

Ссылки 
 40 гв. сд
 40-я гв. Енакиевско — Дунайская стрелковая дивизия
 По местам боев гвардейской Енакиево-Дунайской Краснознамённой ордена Суворова дивизии.
 
 
 40-я гвардейская стрелковая дивизия
 Краткая боевая характеристика 40 гвардейской стрелковой дивизии на сайте «Память народа 1941—1945»

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году